Кузьминичский сельсовет

Белоруссия

Гомельская область 
 Кузьминичский сельсовет Добрушского района

Российская Федерация

Калужская область 
 Кузьминичский сельсовет Куйбышевского района (упразднение в 2010 году)